Hórus - um deus egípcio
Ou ainda:

Hórus Líbico - ou Hércules Líbico, uma figura lendária da Monarquia Lusitana.
HÓRUS (sistema de gestão)

Desambiguação